Newchurch kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Newchurch, Isle of Wight, England, Isle of Wight, 
 Newchurch, Kent, England, Kent, 
 Newchurch, Blaenau Gwent – en ort i Blaenau Gwent, Wales
 Newchurch, Carmarthenshire – en ort i Carmarthenshire, Wales
 Newchurch, Herefordshire – en ort i Herefordshire, England
 Newchurch, Lancashire – en ort i Lancashire, England
 Newchurch, Monmouthshire – en ort i Monmouthshire, Wales
 Newchurch, Powys – en ort i Powys, Wales
 Newchurch, Staffordshire – en ort i Staffordshire, England
 Newchurch in Pendle – en ort i Lancashire, England

Robotskapade Storbritannienförgreningar